Die Liste der Mannschaftskader der Interclubs 2005/06 enthält alle Spieler, die in der belgischen Interclubs 2005/06 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Borgerhout mit 12 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft von Eynatten 32 Spieler ein. Insgesamt kamen 241 Spieler zum Einsatz, von denen 10 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spieler mit jeweils 7 Punkten waren Daniyal Saiboulatov und Bruno Laurent (beide Charleroí), wobei Saiboulatov 10 Partien spielte, Laurent 11.
Insgesamt erreichten 23 Spieler 100 %. Neben 17 Spielern, die je eine Partie spielten, waren dies Cemil Gülbaş (Eynatten) mit 6 Punkten aus 6 Partien, Arkadij Naiditsch (Eynatten) mit 3 Punkten aus 3 Partien, Thomas Koch, Philipp Lamby (beide Eynatten), Tigran Gharamian (Charleroi) und Mychajlo Brodskyj (Brügge) mit jeweils 2 Punkten aus 2 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSK 47 Eynatten I. Mannschaft

KSK Rochade Eupen-Kelmis

Cercle des Echecs de Charleroi

Koninklijke Brugse Schaakkring

Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez

KSK 47 Eynatten II. Mannschaft

Boey Temse

Cercle Royal des Echecs de Liège et Echiquier Liègeois

Borgerhoutse SK

Royal Namur Echecs

SC Jean Jaurès

Koninklijke SK Deurne

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ulf Gohla wurde sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft des KSK 47 Eynatten eingesetzt. Seine Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Übersicht beim belgischen Schachverband (französisch/ niederländisch)

Schach (Belgien)
Interclubs
Schach 2005
Schach 2006